Tylos är ett släkte av kräftdjur. Tylos ingår i familjen Tylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Tylos